Курля́ндская улица — улица в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Дровяной улицы до улицы Степана Разина (бывшей Эстляндской) параллельно Обводному каналу.

Названа по существовавшей в Российской империи Курляндской губернии.

История и достопримечательности 
Заложена как Загородный проспект в 1798 году, восточная часть улицы появилась в 1804 году под названием Болотная. В конце 1820-х годов улицы были объединены под именем Песочная, под которым улица просуществовала до 14 июля 1859 года, когда получила своё нынешнее название.

См. также 
Улица пересекает или граничит со следующими объектами:
 Дровяная улица;
 Ревельский переулок;
 переулок Лодыгина;
 Дерптский переулок;
 улица Циолковского;
 Старо-Петергофский проспект;
 улица Степана Разина.

Зелёные насаждения 
 бульвар улицы Циолковского

Примечания

Литература

Ссылки